Війрісімха I (бл. 818 — бл. 843), Список індійських монархів
 Війрісімха II (бл. 918 — бл. 948), Список індійських монархів